Gaio Sempronio Gracco – tribuno della plebe, morto nel 121 a.C.
 Furio Mecio Gracco – politico romano della prima metà del IV secolo
 Gracco – politico romano del 376/7
 Gracco – politico romano del 397-415

Pagine correlate 
 Tiberio Sempronio Gracco